«Mi Reflejo» — другий студійний альбом американської співачки Крістіни Агілери. Випущений 12 вересня 2000 року.

Списки композицій

Чарти

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт співачки

Альбоми Крістіни Агілери